Matuska, Matuška oder Matúška ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Matuska (1929–1989), ungarischer Generalmajor
 Janko Matúška (1821–1877), slowakischer Dichter, Schriftsteller und Urkundsbeamter
 Sylvester Matuska (* 1895, um 1945 verschollen), ungarischer Eisenbahnattentäter
 Waldemar Matuška (1932–2009), tschechischer Schlagersänger und Schauspieler

Siehe auch:
 Mattuschka, Matuschka, Matuschka (Adelsgeschlecht)